Die Saison 2003/04 der Wysschaja Liga war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 30 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz enthielt mit 16 Teilnehmern zwei Mannschaften mehr als die Ost-Konferenz mit 14 Mannschaften. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jede Mannschaft innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 60 und in der Ost-Konferenz 52 betrug.

Die acht besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, deren beiden Finalisten direkt in die Superliga aufstiegen. Da Ust-Kamenogorsk als kasachischer Verein nicht an den Playoffs teilnehmen durfte, rückte Sauralje Kurgan nach. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Qualifikationsrunden

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Spiel um Platz 3 
 (O3) HK Traktor Tscheljabinsk – (O2) HK Metschel Tscheljabinsk 2:1/2:2 n. V.

Weblinks 
 

2003
Eishockeysaison 2003/04